Алисија има више значења:

 Алисија, Гранха (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Алисија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алисија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алисија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алисија (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алисија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Алисија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алисија (теленовела)
 Алисија (певачица)